Novonikólskoie (en rus: Новоникольское) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 355 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea